Томми Вайсо (; род. 3 октября 1955, Познань, Польша) — американский актёр, режиссёр и продюсер. Известен по фильму «Комната» (2003), имеющему репутацию одного из худших фильмов в истории и статус культового. Также снял документальный фильм «Бездомные в Америке» (2004) и телесериал «Соседи» (2015). Фильм 2017 года «Горе-творец» рассказывает о создании фильма «Комната».

Биография 
Вайсо скрывает детали о своей молодости. В различных интервью он утверждал, что когда-то жил во Франции, вырос в Новом Орлеане, штат Луизиана, а его семья проживает в Чалметте, штат Луизиана. По словам Вайсо, в 2003 году ему было 34 года, следовательно, он родился в 1968 или 1969 году. Однако актёр Грег Сестеро в своих мемуарах пишет, что в распоряжении его знакомой оказались иммиграционные документы Вайсо, из которых якобы следовало, что Вайсо родился в одной из стран соцлагеря в 1950-х годах.

В документальном фильме 2016 года «Room Full of Spoons», режиссёр Рик Харпер, анализируя данные о Томми, пришёл к выводу, что он родом из польского города Познань. Тот в ноябре 2017 на шоу Джимми Киммела подтвердил, что он из Европы. В декабре 2017 года в интервью с Говардом Стерном Вайсо заявил, что он католик и говорит по-французски.

По словам Сестеро, Вайсо переехал в Сан-Франциско, где работал уличным продавцом игрушек и сменил имя на Томас Пьер Вайсо. Сам Вайсо утверждает, что примерно в то же время учился психологии в Окленде.

По данным Сестеро, в Сан-Франциско Вайсо сменил множество профессий, в том числе помощника официанта и рабочего в больнице, затем основал компанию «Street Fashions USA», которая продавала со скидкой бракованные синие джинсы. В итоге Вайсо занялся недвижимостью, частично приобрёл в собственность и арендовал крупные торговые площади в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, что позволило ему разбогатеть. Сам Сестеро полагает, что такое быстрое обогащение Вайсо, ранее занимавшегося ручным трудом, маловероятно. Многие люди, участвовавшие в съёмках «The Room», считают, что фильм был прикрытием для отмывания денег организованной преступностью, но сам Томми это отрицает.

Сестеро рассказывает, что поворотным моментом в жизни Вайсо стала автокатастрофа, в которую он попал в Калифорнии: другой водитель поехал на красный свет и врезался в машину Вайсо. Несколько недель он провёл в больнице, а после выздоровления решил заняться кино. Люди, которые сильно повлияли на Томми, — Джеймс Дин, Марлон Брандо, Теннесси Уильямс, Орсон Уэллс, Элизабет Тейлор и Альфред Хичкок.

Личная жизнь 
Вайсо не хочет раскрывать детали о своей личной и семейной жизни. В 2017 году он сказал следующую фразу для «Entertainment Weekly»: «Я считаю, что личная жизнь должна быть личной, а профессиональная жизнь должна быть профессиональной, вот моя точка зрения, и я имею на неё право». Во время интервью в 2016 году с Джеймсом Франко Вайсо назвал Грега Сестеро своим «лучшим другом».

Фильмография

Фильмы

Документальные фильмы

ТВ, веб-шоу и рекламные ролики

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Киноактёры США
Кинорежиссёры США
Кинопродюсеры США
Иммигрировавшие в США из Польши
Кинорежиссёры Польши
Кинопродюсеры Польши
Сценаристы Польши
Персонажи сетевого фольклора